woomera – aborygeńskie narzędzie służące do miotania oszczepem
 Woomera – miejscowość w stanie Australia Południowa
 CAC Woomera – australijski samolot bombowy z okresu II wojny światowej
 Woomera Test Range – baza wojskowa i poligon w Australii Południowej